Laupichler ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Laupichler (1954–2015), deutscher Psychiater
 Rainer Laupichler (* 1957), deutscher Schauspieler